Niemcy:
 Jugenheim – dzielnica gminy Seeheim-Jugenheim, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Jugenheim in Rheinhessen – gmina w  kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Zobacz też:
 Seeheim-Jugenheim